Polyandrococos caudescens est l'unique espèce du genre Polyandrococos de la famille des arécacées (les palmiers). Ce palmier est endémique du Brésil.

Notes et références

Liens externes 

 
 

Attaleinae
Espèce d'Arecaceae (nom scientifique)
Flore endémique du Brésil